Silistra (oblast); een oblast in Bulgarije
Silistra (gemeente); een gemeente in Bulgarije 
Silistra (stad); een stad in Bulgarije en de hoofdstad van de gelijknamige oblast
Silistra (Ottomaanse provincie); een voormalige provincie van het Ottomaanse Rijk